Gorgelin ist der Name folgender Orte:

 Gorgelin, im Mittelalter wüst gefallenes Dorf bei Ganzlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Gorgelin ist der Familienname folgender Personen:

 Mathieu Gorgelin (* 1990), französischer Fußballspieler